Hedvábí je:
 textilní vlákna – hedvábí
přírodní hedvábí
syntetické hedvábí
 Hedvábí (novela) – novela italského autora Alessandra Baricca
 Hedvábná cesta (film) – film natočený podle novely

Externí odkazy